de Wijk (Drenthe)
 De Wijk (Voorst)
 De Wijk (Westerkwartier)
 Rob de Wijk